Le nom Brochu est un patronyme d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités

André Brochu (né en 1942), professeur, poète, romancier et essayiste québécois ;
Chris Brochu (né en 1989), acteur américain ;
Claude Brochu (né en 1944), homme d'affaires canadien, ancien président des Expos de Montréal ;
Doug Brochu (né en 1990), acteur américain ;
Édouard Brochu (1910-2007), agronome et microbiologiste québécois ;
Evelyne Brochu (née en 1983), actrice canadienne ;
Jean-Marie Brochu (1926-2020), prêtre du diocèse de Québec, fondateur d'une œuvre de charité qui a pour nom «Le Noël du Bonheur» ;
Lysette Brochu (née en 1946), écrivaine canadienne ;
Martin Brochu (né en 1973), hockeyeur canadien ;
Paul Brochu, batteur québécois, membre d'UZEB ;
Pierre Brochu (1795-1871), colon canadien, premier habitant de la vallée de la Matapédia ;
Sophie Brochu, économiste et gestionnaire canadienne du Québec ; 
Yvon Brochu (né en 1949), écrivain québécois ;
Yvon Brochu, (né en 1944), homme politique québécois.

Toponymes

Le lac Brochu, un plan d'eau situé dans La Tuque, en Haute-Mauricie, au Québec (Canada) ;
le petit lac Brochu, un plan d'eau situé dans La Tuque, en Haute-Mauricie, au Québec (Canada) ;
le pont Édouard-Brochu, situé à Saint-Henri au Québec (Canada).